El Circuit de Fuji també anomenat Fuji Speedway és un traçat automobilístic situat a la rodalia del Mont Fuji (del que agafa el nom), a la vila d'Oyama, Districte de Suntō, prop de Shizuoka, Japó.

En aquest circuit es realitzen curses de diferents tipus, entre les quals destaca la Fórmula 1.

A la temporada 2007 s'hi ha tornat a disputar després de 30 anys de no fer-ho el Gran Premi del Japó.

Guanyadors

Enllaços externs 

 Web oficial del Fuji Speedway  

Gran Premi del Japó
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Prefectura de Shizuoka
Instal·lacions esportives dels Jocs Olímpics d'estiu de 2020